Amerikai Egyesült Államok
New Pine Creek (Kalifornia)
New Pine Creek (Oregon)